Limestone (calcare in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Limestone  – città della Contea di Aroostook, Maine
Limestone  – township della Contea di Alger, Michigan
Limestone  – villaggio della Contea di Cattaraugus, New York
Limestone  – census-designated place della Contea di Rogers, Oklahoma
Limestone  – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
Limestone  – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
Limestone  – township della Contea di Montour, Pennsylvania
Limestone  – township della Contea di Union, Pennsylvania
Limestone  – township della Contea di Warren, Pennsylvania